Sylvain Lebel ist der Name folgender Personen:

* Sylvain Lebel (Filmeditor) (* 1961), kanadischer Filmeditor 
 Sylvain Lebel (Liedtexter), französischer Komponist, Liedtexter und Arrangeur